Karaoke – fenomeno musicale
Karaoke – programma televisivo in onda su Italia 1 dal 1992 al 1995 e nel 2015
Karaoke – singolo dei Boomdabash e di Alessandra Amoroso del 2020